Министерство администрации и внедрения цифровых технологий () — министерство в правительстве Польши. Было создано при председателе Совета министров  Дональде Туске 21 ноября 2011 года путём преобразования двух министерств — Министерства внутренних дел и администрации и Министерства инфраструктуры. 8 декабря 2015 года было вновь воссоздано Министерство внутренних дел и администрации, а цифровые технологии были выделено в самостоятельное министерство.

Министерство отвечает за различные аспекты государственного управления, информатизации, интернета и телекоммуникации, а также за вопросы религии, национальных и этнических меньшинств. Министерство курирует деятельность Центра электронной коммуникации и Главного геодезиста страны.

Министры администрации и внедрения цифровых технологий

Примечания

Ссылки 
 

Государственное устройство Польши
Польша